Донндорф ()

Фамилия
 Донндорф, Адольф фон (1835—1916) — немецкий скульптор.
Топоним
 Донндорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.